Безухая квакша () — вид бесхвостых земноводных из семейства Allophrynidae.

Распространение 
Северо-восток Южной Америки, включающий северные штаты Бразилии, Гвиану, Суринам, Венесуэлу, Боливию.

Описание 
Безухая квакша имеет небольшие размеры - от 20 до 30 мм, самки немного крупнее самцов. Тело и голова плоские. Имеет тёмную окраску, кожу с беспорядочно расположенными жёлтыми пятнами. Брюхо имеет золотистую окраску. Пальцы лап заканчиваются присосками.

Образ жизни 
Лягушки ведут преимущественно древесный образ жизни, обитая на нижних ветвях, на высоте от 1 до 3 метров до земле, лишь иногда спускаясь на землю. Иногда собираются в группы по несколько сотен особей. Для размножения используют небольшие водоёмы, образующиеся после периода дождей.

Ссылки 
Allophryne ruthveni на сайте AmphibiaWeb

Примечания 

Бесхвостые земноводные
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1926 году